Georg Silberschlag ist der Name folgender Personen:

* Georg Silberschlag der Ältere (1535–1572), deutscher lutherischer Theologe
 Georg Silberschlag der Jüngere (1563–1635), deutscher lutherischer Theologe
 Georg Christoph Silberschlag (1731–1790), deutscher Naturwissenschaftler und Astronom